«Игра́» — российский остросюжетный криминально-драматический телесериал.

Действие картины разворачивается вокруг противостояния двух главных героев — следователя ФСБ РФ Павла Белова и преступника Алексея Смолина, превратившихся в заклятых врагов. Это противоборство становится похоже на шахматную партию, ставка в которой — жизнь.

Сюжет

1-й сезон «Игра» 
Действие сериала начинает разворачиваться в Волгограде, где два человека совершили дерзкое ограбление банка, в котором убили двух сотрудников милиции, похитили 25 миллионов рублей, и скрылись в неизвестном направлении. На поиски грабителей были брошены все силы.

По уликам, оставленным на месте преступления, удаётся идентифицировать одного человека. Им оказывается некий Владимир Зеленцов. По адресу его проживания немедленно отправляется группа захвата, под руководством следователя ФСБ Павла Белова. На месте никого не оказывается, но обнаруживаются улики, подтверждающие причастность проживающих по данному адресу к ограблению. Через некоторое время обнаруживается, что на имя подозреваемого куплены 20 железнодорожных билетов в разные направления. Следователю Белову удаётся разгадать план преступников, и он понимает что билеты на поезда — это уловка, чтобы отвлечь внимание правоохранителей, а преступник будет покидать город через аэропорт. В аэропорту удаётся задержать подозреваемого, однако он ничего не говорит по факту преступления. На допросе он обещает убить следователя Белова за то, что тот его задержал. Во время транспортировки преступник, сымитировав приступ, сбегает, убив врачей и конвоиров. Его личность пока что остаётся неизвестной для следователей. Теперь противостояние перерастает в игру, опасную для жизни не только Белова и сбежавшего бандита, но и их ближайшего окружения. Вычислив номерной знак автомобиля, а затем и адрес проживания следователя, преступник организовывает ловушку для Белова у него дома. От Юлии Ветровой, сожительницы Белова, Алексей Смолин узнаёт, что следователь — хороший шахматист.

Когда Белов возвращается домой, он попадает в ловушку. Смолин предлагает ему сыграть в шахматы — в случае победы Белова его девушка останется в живых. Если же следователь проиграет, то умрёт и он, и его сожительница. Павел соглашается и проигрывает. Но в этот момент по адресу проживания полковника Белова приходит следователь ФСБ Артём Климов. Пользуясь моментом, Белов выбивает оружие из рук своего оппонента, и между ними завязывается драка. В ходе драки Смолин убегает, получив несколько огнестрельных ранений. Но Белову удаётся подложить ему в карман «маячок».

Вскоре раненого преступника опять окружают силы ФСБ и милиции. Они прочёсывают квадрат, где потеряли сигнал «маячка», когда Смолин заходит в место, выкупленное у его знакомого и оборудованное для работы с угнанными автомобилями. Там знакомый врач Олег Ланчак оказывает ему медицинскую помощь. Туда же приходит и напарник Смолина — Виталий Круглов («Круглый»). Бандитам удаётся выйти из окружения, выдав себя за сотрудников милиции.

Розыск продолжается, однако личности преступников всё ещё остаются неустановленными.

Вскоре из тюрьмы после пяти лет заключения выходит младший брат Смолина — Игорь («Гарик»). Теперь бандитов становится трое. Первым сотрудникам ФСБ удаётся установить личность Круглова. Именно он втёрся в доверие к работнице банка, который они ограбили, и получил от неё информацию, с помощью которой было организовано ограбление. Его мать, Марина Круглова, подтверждает связь её сына со Смолиным, однако его имени она не знает.

Смолина, а вместе с ним и его брата Игоря, с которым они уже совершили новые преступления, удаётся установить благодаря ликвидации преступника, который вместе со Смолиным-старшим проходил службу во Французском Иностранном легионе, куда оба вступили, имея проблемы с законом.

По мере противостояния между двумя главными героями гибнут их друзья и близкие. Так, сожительница главного антагониста Вероника Азарова случайно погибает от взрыва автомобиля, в ходе спецоперации ФСБ по задержанию преступника гибнет Игорь Смолин. Смолин решает отомстить Белову и его коллеге Климову, который убил Игоря. Реализуя свой план мести, он приезжает на свадьбу Артёма, убивает молодожёнов и их гостей.

Параллельно с тем, как Смолин противостоит Белову, он выстраивает «невидимую крепость» — организовывает и оформляет на подставное лицо Виктора Ежова крупные бизнесы, шантажируя и убивая всех, кто не согласен уступать бизнес или отдавать деньги. Очень скоро финансовые дела Смолина идут в гору, и он обеспечивает себя финансово, но не останавливается и ищет всё новые варианты пополнения бюджета войны с Беловым и другими врагами.

В конечном итоге полковнику Белову удаётся переиграть своего оппонента. Он заманивает Смолина в ловушку у себя дома.

2-й сезон «Игра. Реванш» 
Алексею Смолину, осуждённому три года назад на пожизненное лишение свободы, помогают выйти из колонии, инициировав его смерть. Условием его освобождения является оказание помощи влиятельному бизнесмену Сергею Грачёву, являющемуся шурином начальника колонии «Полярная сова», в которой отбывал срок Смолин. Помощь заключается в защите бизнеса Грачёва от рейдерского захвата и последующей ликвидации угрозы. Для круглосуточного отслеживания местонахождения Смолина бизнесмен использует специальное устройство-браслет, закреплённое на лодыжке, с GPS-трекером и зарядом, который детонирует при попытке самовольного снятия.

После того, как полковник ФСБ Павел Белов одержал победу в схватке со своим непримиримым противником — хитроумным бандитом Смолиным, он сменил место работы, и теперь возглавляет службу безопасности крупного банка. Он больше не работает в ФСБ, однако там у него остались друзья. Белов живёт вместе с женой и дочерью. Его всё ещё мучают кошмары, связанные с событиями прошлого. Также ему кажется, что на улице он видел своего врага — Смолина. В связи с этим Павел вместе со своим бывшим коллегой из ФСБ Николаем Денисовым проводит проверку факта смерти преступника в колонии. Однако инсценировка смерти Смолина была настолько тщательно спланирована и исполнена, что проверка даёт подтверждение факта его гибели в тюрьме.

Смолину довольно быстро удаётся выполнить свою часть сделки с Грачёвым по устранению вымогателей. Однако Грачёв не сдерживает слово и заставляет его продолжать работать на себя в качестве киллера, угрожая в случае неповиновения взорвать электронное устройство на ноге Смолина. Но такой меры оказалось недостаточно. Алексей, угрожая бизнесмену пистолетом, пытается заставить его снять браслет с ноги. Но у него не получается.

Выполнив заказ клиента, Смолин планирует отомстить полковнику Белову за годы заключения. Его целенаправленная встреча с бывшей женой Белова Натальей Кравцовой заставляет Павла продолжить неофициальное расследование.

Чтобы наказать Смолина, Грачёв забирает у него сына в качестве заложника и убивает на его глазах сестру его покойной сожительницы Марину Азарову. Также бизнесмен похищает дочь Белова с целью заставить его остановить расследование. Именно эта ситуация заставляет двух в прошлом непримиримых врагов, следователя и преступника — объединиться для спасения своих детей….

Список серий 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align: center;"
|-
! colspan="2" |Сезон
!Серии
! Название
! Премьерный показ
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#B00000;" |
! Игра#1 сезон (2011) |1
| (1—20) 20 серий
| «Игра»
| 22 мая — 2 июня 2011 года ТРК «Украина»;18 — 28 февраля 2013 года НТВ;25 — 27 ноября 2020 года «Пятый канал».
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#F77F00;" |
! Игра#2 сезон (2016) |2
| (21—40) 20 серий
| «Игра. Реванш»
| 13 — 21 июня 2016 года НТВ;3 — 13 февраля 2020 года «Мир».
|-
|}

Сезон 1

Сезон 2

Эпиграфы к сериям 
Тексты эпиграфов в начале каждой серии читает актёр и мастер озвучивания Дмитрий Полонский.

1-й сезон «Игра»
 «Только действительно сильный шахматист знает, насколько слабо он играет». (Савелий Тартаковер, гроссмейстер)
 «Недостаточно быть хорошим игроком, надо ещё хорошо играть». (Зигберт Тарраш, гроссмейстер)
 «Я чувствую себя превосходно, видя своего противника извивающимся в предсмертных мучениях». (Роберт Фишер, гроссмейстер)
 «В шахматах можно лишь тогда стать большим мастером, когда осознаёшь собственные ошибки и слабости. Точно как в жизни». (Александр Алехин, гроссмейстер)
 «Кто Ваш сегодняшний противник? Сегодня я играю против чёрных фигур». (Акиба Рубинштейн, гроссмейстер)
 «В моей жизни бывали такие периоды, когда я почти что поверил, что даже одной единственной партии проиграть не могу». (Хосе Рауль Капабланка, гроссмейстер)
 «Всю жизнь с одной женщиной — это как эндшпиль с разноцветными слонами». (Виктор Корчной, гроссмейстер)
 «Я стал всё чаще добиваться успеха в решающих партиях. Возможно, потому, что я осознал простую вещь: не только меня одолевал страх, но и моего противника». (Михаил Таль, гроссмейстер)
 «Только хороший слон может быть пожертвован. Плохой может быть только проигран». (Юрий Разуваев, гроссмейстер)
 «Я — чемпион мира и не обязан ни с кем ничего обсуждать». (Вишванатан Ананд, гроссмейстер)
 «Тактик должен знать, что надо делать, когда есть что делать, стратег должен знать, что надо делать, когда нечего делать». (Савелий Тартаковер, гроссмейстер)
 «При правильной игре с обеих сторон ничья неизбежна». (Зигберт Тарраш, гроссмейстер)
 «Сегодня ты даёшь сопернику урок, а завтра он тебе». (Роберт Фишер, гроссмейстер)
 «Комбинация — душа шахмат». (Александр Алехин, гроссмейстер)
 «Владеть инициативой — значит иметь определённое преимущество». (Хосе Рауль Капабланка, гроссмейстер)
 «Если соперник предлагает тебе ничью, попробуй понять, почему он считает, что стоит хуже». (Найджел Шорт, гроссмейстер)
 «Шахматы беспощадны. Ты должен быть готов убивать». (Алексей Широв, гроссмейстер)
 «Играть на ничью белыми — это своего рода преступление против шахмат». (Михаил Таль, гроссмейстер)
 «Когда я играю белыми то выигрываю потому, что играю белыми. Когда я играю чёрными, то выигрываю потому, что я — Боголюбов». (Ефим Боголюбов, гроссмейстер)
 «Противники ставят себе мат сами. Надо лишь немного подождать». (Зигберт Тарраш, гроссмейстер)

2-й сезон «Игра. Реванш»

Во втором сезоне эпиграфы отсутствуют, однако по сценарию в сериале происходящие ситуации фактически являются идентичными тем что были в первом сезоне

Исполнители и их роли

В главных ролях 
 Прохор Дубравин — Павел Дмитриевич Белов, гроссмейстер, полковник юстиции следователь Следственного управления ФСБ РФ , начальник службы безопасности банка (1-2 сезоны)
 Павел Баршак — Алексей Владимирович Смолин, автоугонщик, бывший военнослужащий Французского Иностранного легиона в звании сержант/криминальный гений/бандит, заключённый из «Полярной совы»/официально умерший человек; болен психическим расстроиством (1-2 сезоны)
 Спартак Сумченко — † Виталий Андреевич Круглов, он же «Круглый», лучший друг и соратник Смолина, специалист по автоугонам, бывший офицер ВДВ/бандит, заключённый из «Чёрного дельфина»/беглый зек (убит Ленинским в 17-й серии 2 сезона) (1-2 сезоны)
 Дарья Повереннова — Наталья Игоревна Кравцова, бизнес-леди, жена Белова/мать Леры Беловой (1-2 сезоны)
 Евгений Стычкин — † Сергей Андреевич Грачёв, влиятельный бизнесмен/глава крупной нефтяной компании (покончил жизнь самоубийством в 20-й серии 2 сезона) (2 сезон)
 Андрис Лиелайс — Олег Ланчак, он же «Док», хирург, лечащий врач Смолина-старшего (1-2 сезоны)
 Наталья Левина — † Юлия Григорьевна Ветрова, девушка Павла Белова (убита Смолиным в 11-й серии 1 сезона; во 2-м сезоне появляется в воспоминаниях)
 Лидия Кузнецова — Марина Юрьевна Круглова, мать Круглова (1-2 сезоны)
 Мария Баева — Надежда Игоревна Скворцова, сожительница Круглова/мать его будущего ребёнка (2 сезон)
 Вероника Амирханова — Валерия Павловна Белова, дочь Белова (1-2 сезоны)
 Фёдор Миренков — Павел Алексеевич Азаров, сын Смолина (1-2 сезоны)
 Елена Торяник — † Марина Игоревна Азарова, сестра Азаровой, родная тётя сына Смолина (убита Медником в 4-й серии 2 сезона) (1-2 сезоны)
 Игорь Теплов — † Игорь Владимирович Смолин, он же «Гарик» и «Младший», младший брат Алексея, бывший зек/бандит (убит в ходе спецоперации ФСБ в 12-й серии 1 сезона; во 2-м сезоне появляется в воспоминаниях)
 Владимир Фекленко — † Артём Алексеевич Климов, помошник Белова, главный координатор опероуполномоченных ФСБ в звании капитан (убит Смолиным в 13-й серии 1 сезона; во 2-м сезоне появляется в воспоминаниях)
 Мария Горбань — † Вероника Игоревна Азарова, сожительница Алексея Смолина/мать Павла Азарова (ошибочно погибла от взрыва в автомобиле организованной Кравцовой в 14-й серии 1 сезона; во 2-м сезоне появляется в воспоминаниях)
 Сергей Тодоров — Мирослав Рахимыч, он же «Мирко», соратник Смолина по Французскому Иностранному легиону, террорист (захвачен Михаэлем в 19-й серии 2 сезона) (1-2 сезоны)
 Михаил Хмуров — Олег Евгеньевич Дорохов, генерал армии, директор ФСБ РФ/начальник ГВСУ СК России (1-2 сезоны)
 Юрий Внуков — † Виктор Андреевич Ежов, бизнесмен/банкрот, подставное лицо Смолина (убит Кругловым в 17-й серии 1 сезона)
 Николай Козак — † Николай Владимирович Денисов, соратник Белова, бывший офицер КГБ, главный координатор опероуполномоченных ФСБ в звании майора позже и подполковник (убит Смолиным в 13-й серии 2 сезона) (1-2 сезоны)
 Павел Басов — † Артур Васильевич Медник, бывший офицер КГБ, куратор по линии ФСБ в звании полковник, начальник службы безопасности Грачёва (убит Беловым в 16-й серии 2 сезона) (2 сезон)
 Алиса Корсак — † Кристина Олеговна Долгова, соратница Смолина, подготовленный/внедрённый агент в доверие к Грачёву (убита Грачёвым в 19-й серии 2 сезона) (2 сезон)
 Елизавета Кононова — † Алиса Сергеевна Грачёва, дочь Грачёва (сбита насмерть Кравцовой в 19-й серии 2 сезона) (2 сезон)

В ролях 
 Антон Афанасьев — Олег, компаньон Кравцовой (1-2 сезоны)
 Бабек Акперов — † Фаррух Мухаммед Али, сослуживец Смолина по Французскому Иностранному Легиону, террорист (убит в ходе спецооперации ФСБ в 5-й серии 1 сезона)
 Анна Фурс — † Кира Владимировна Милашевская, специалист по изготовлению взрывных устроиств/внедрённый агент под прикрытием ФСБ (убита Смолиным в 9-й серии 1 сезона; во 2-м сезоне появляется в воспоминаниях)
 Глеб Подгородинский — Вадим Алексеевич, начальник колонии «Полярная сова» в звании полковник, шурин Грачёва (2 сезон)
 Анастасия Савосина — † Юлия Алексеевна Грачёва, сестра Вадима и жена Грачёва (погибла в ДТП подстроенным Кругловым в 7-й серии 2 сезона)
 Игорь Маслов — † Семён Коган, криминальный авторитет/решальщик (погиб от несчастного случая подстроенным Смолиным во 2-й серии 2 сезона) (2 сезон)
 Павел Груненков — † Амиран Джунашвили, рейдер (взорван в личном автомобиле устроенным Смолиным в 3-й серии 2 сезона) (2 сезон)
 Степан Старчиков — † Виктор Викторович Горбунов, прокурор (убит Смолиным в 3-й серии 2 сезона) (2 сезон)
 Мацей Штур — Михаэль, шпион/резидент МИ-6 в Москве (2 сезон)
 Анатолий Завьявлов — † «Костян», бандит, заключённый из «Полярной совы»/официально умерший человек/убийца (убит Рахимычем в 18-й серии 2 сезона) (2 сезон)
 Владимир Денисов — † «Генерал», бандит, заключённый из «Полярной совы»/официально умерший человек/убийца (убит Беловым в 20-й серии 2 сезона) (2 сезон)
 Роман Гредин — † ''Максим Аркадьевич Ленинский, он же «Ленинград», бандит, заключённый из «Полярной совы»/официально умерший человек/убийца (убит Смолиным в 20-й серии 2 сезона) (2 сезон)

Саундтрек в сериале 
Главным саундтреком сериала является песня Алексея Шелыгина под названием «Его выбор сделан» в исполнении Константина Легостаева, а также:
 Tiger Baby — Landscapes
 Turtle Giant — Travel
 Jonny Manak & The Deprissives — 1.21 Jiggawats
 Taxi Doll — Wrong Side of Town

См. также 
 Крот (телесериал)
 Меч (телесериал)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2011 году
Телесериалы России, завершённые в 2016 году
Криминальные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Детективные телесериалы России
Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы на русском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Москве
Телесериалы, производившиеся по заказу НТВ